Kalinovka (raïon de Khomoutovka)
 Kalínovka (óblast de Kursk)
 Kalinovka (Raión de Ivanivka)

Voir aussi